Esich ist der Familienname von:

 Arnold Esich (1501–1547), Bremer Ratsherr und Bremer Bürgermeister
 Elert Esich (1508–1554), Bremer Ratsherr und Bremer Bürgermeister
 

Siehe auch: Esich (Familie)